Comitato di Moson – antico comitato
 Moson (Wieselburg in tedesco) – antica città, ora parte di Mosonmagyaróvár